Le comté de Suffolk peut faire référence :

 Aux États-Unis, à deux comtés portant le nom de comté de Suffolk (Suffolk County) :
Comté de Suffolk, situé dans l'État de New York ;
Comté de Suffolk, situé dans l'État du Massachusetts.

 En Angleterre, au comté de Suffolk

Voir aussi